Der Begriff Hornschnecke oder Hornschnecken bezeichnet:
 eine Familie von Meeresschnecken; siehe Hornschnecken (Buccinidae), auch Wellhornschnecken genannt
 eine Familie von Meeresschnecken; siehe Nadelschnecken (Cerithiidae)
 einige Arten der Familie Potamididae, darunter
 die kalifornische Hornschnecke (Cerithidea californica)